Олимпийский комитет Омана () — организация, представляющая Оман в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в МОК в 1982 году.

Штаб-квартира расположена в Маскате. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Омане.

См. также 
 Оман на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Омана.

Оман
Оман на Олимпийских играх